

Patronyme 

Aviv Geffen, musicien et chanteur de rock israélien ;
David Geffen, producteur de musique et distributeur de films américain ;
Lucien van Geffen, acteur néerlandais ;
Margot van Geffen, hockeyeuse sur gazon néerlandaise ;
Shira Geffen, actrice, réalisatrice et scénariste israélienne ;
Yehonathan Geffen, chanteur israélien.

Musique 

Geffen Records, label de musique.

Lieux 

Geffen, village néerlandais de la commune de Maasdonk.
Patronyme juif